Georgi Ivanov (né en 1940), général et spationaute bulgare, voir aussi  ; 
  (1861-1940), général bulgare ;
 Nikolaï Ivanov (1851-1919), général russe.